North Side (Chicago)
 North Side (Dublin)
 Northside, une localité de l'île de Saint-Thomas (Îles Vierges des États-Unis)
 NorthSide, label de musique
 North Side, un district d'Anguilla.
 North Side, un village et un district des Îles Caïmans.

Voir aussi 
 Near North Side